Ганоската и Хорска епархия () e титулярна епархия на Вселенската патриаршия. Диоцезът съществува до 1922 година със седалище в тракийското градче Ганос (днес Газикьой), а след 1912 година - в Хора (днес Хошкьой). Титлата на предстоятеля е Митрополит на Ганос и Хора, ипертим и екзарх на Тракийския бряг (Ο Γάνου και Χώρας, υπέρτιμος και έξαρχος Θράκης παραλίας).

История 
Ганос е основан от колонисти от Мегара в VI век пр. Хр., на брега на Мраморно море на 165 km югозападно от Цариград. Хора е основан около 1235 година от император Йоан III Дука Ватаци, също на морския бряг, на 5 km югозападно от Ганос.

Преди XIII век Ганос е част от Перистаската епископия, подчинена на Ираклийската митрополия. Преди 1324 година Генос става архиепископия, а преди 1347 – митрополия. Преместването на седалището в Хора става в 1912 година, когато силно земетресение разрушава Ганос. След обмена на население между Гърция и Турция в 1922 година, в епархията не остават православни жители и тя е превърната в титулярна митрополия.

Ганоската и Хорска епархия граничи с Ираклийската на север и запад, Мраморно море на югоизток и с Мириофитската на югозапад.

Митрополити

Бележки